Ángel Muñiz ist der Name folgender Personen:

*Ángel Muñiz (Regisseur) (* 1960), dominikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
Ángel Muñiz (Sänger) (* 1983), spanischer Sänger und Schauspieler